Eine  ist eine Form des Gemeindeverbandes () in Frankreich.

Im Gegensatz zur , die von französischen Gemeinden () beliebiger Größe gebildet werden kann, muss eine neugebildete  nach der derzeitigen, seit 1999 geltenden Rechtslage mindestens 50.000 Einwohner haben und eine Gemeinde mit mindestens 15.000 Einwohnern oder einen Départementshauptort als Zentrum haben. Die Metropolregionen um die größten Städte wiederum können eine  bilden. Es existieren allerdings vor 1999 gebildete , die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie vor 1999 gebildete , die heute nur  werden könnten.

Die  dienen der gemeinsamen Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben der beteiligten Gemeinden. Sie sind unabhängig von der Verwaltung der Départements und Regionen und können auch benachbarte Gemeinden umfassen, die zu unterschiedlichen Départements gehören.

Zur Zeit gibt es in Frankreich (ohne Überseegebiete) die unten aufgeführten 206 Communautés d’agglomération:Stand:2022

!